en maçonnerie, une banche est un panneau de coffrage utilisé dans la construction des murs en béton.

 en géologie, une banche est un banc d'argile durcie ou de roche tendre qui se trouve à proximité des côtes.

 Banche est la plus grande plage de Binic

 Houle de la Banche, grotte marine du cap Fréhel, Plévenon (Côtes-d'Armor).

 en Italie :
 une banque italienne : Banche Popolari Unite, voir 
 Banche est un hameau de Coassolo Torinese